US Open-mesterskabet i herresingle 2018 var den 138. turnering om US Open-mesterskabet i herresingle. Turneringen var en del af US Open 2018 og blev spillet i USTA Billie Jean King National Tennis Center i New York City, USA. Hovedturneringen med deltagelse af 128 spillere blev spillet i perioden 27. august - 9. september 2018, mens kvalifikationen afvikledes den 21. - 24. august 2018.

Mesterskabet blev vundet af Novak Djokovic, som i finalen besejrede Juan Martín del Potro med 6-3, 7-6(4), 6-3 på tre timer og 15 minutter i en kamp, der blev spillet under et lukket skydetag på Arthur Ashe Stadium, og som dermed vandt mesterskabet for tredje gang. Sejren var den sjetteseedede serbers 14. grand slam-titel i karrieren, hvorved han nåede op på siden af Pete Sampras på tredjepladsen i statistikken over spillere med flest grand slam-titler i herresingle. I løbet af mesterskabets to uger tabte Djokovic blot to sæt, og han vandt de sidste 16 sæt, han spillede i turneringen. Del Potro var i US Open-finalen for anden gang i sin karriere men formåede altså ikke at gentage sin triumf fra 2009.

Den forsvarende mester, Rafael Nadal, tabte i semifinalen til Juan Martín del Potro, hvor han opgav ved stillingen 2-0 i sæt til argentineren. Inden da havde Nadal haft den ære at være den tidligere nr. 3 på ATP's verdensrangliste, David Ferrers, sidste modstander nogensinde i en grand slam-kamp, idet den 36-årige spanier spillede sin sidste grand slam-turnering i karrieren. Det var ligeledes den sidste grand slam-turnering i karrieren for Mikhail Juzjnyj, Gilles Müller, Julien Benneteau, Nicolas Mahut og Florian Mayer.

Pengepræmier og ranglistepoint 

Den samlede præmiesum til spillerne i herresingle androg $ 21.960.000 (ekskl. per diem), hvilket var en stigning på 4,7 % i forhold til året før. For første gang nogensinde var der over $ 1.500.000 til de spillere, der blev slået ud i kvalifikationen.

Højdepunkter

Kvalifikation 

Kvalifikationsspilleren Peter Polansky gik videre til hovedturneringen som lucky loser for fjerde grand slam-turnering i træk, og det var første gang nogensinde, at en spiller opnåede en "lucky loser grand slam". Ingen spillere havde indtil da være lucky loser i mere end to grand slam-turneringer i et kalenderår. Canadieren formåede imidlertid ikke at drage nytte af sit held i hovedturneringen, hvor han tabte i første runde, ligesom det havde været tilfældet i sæsonens tre første grand slam-turneringer.

Første runde 

Den tidligere US Open-semifinalist, 36-årige David Ferrer, spillede karrierens sidste grand slam-kamp i første runde, hvor han endte med at opgive med en lægskade midt i andet sæt efter at have tabt første sæt med 3-6. Det var første gang i hans 208 grand slam-kampe i karrieren, at spanieren havde vært nødt til at opgive undervejs på grund af en skade. Hans sidste modstander på højeste niveau var meget passende hans mangeårige Davis Cup-holdkammerat, førsteseedede Rafael Nadal, som også var hans banemand, da Ferrer opnåede karrierens største resultat: finalepladsen ved French Open 2013. Dermed endte David Ferrer sin grand slam-karriere med 145 vundne kampe, hvilket var rekord for spillere, der ikke havde vundet en grand slam-titel.

Kvartfinaler 

Kvartfinalekampen mellem Rafael Nadal og Dominic Thiem, der endte kl. 2 om natten, og som blev vundet af spanieren med 0-6, 6-4, 7-5, 6-7, 7-6 blev af den erfarne US Open-skribent Neil Schlecht beskrevet som den bedste kamp han havde set.

Hovedturnering

Deltagere 

Hovedturneringen havde deltagelse af 128 spillere, der var fordelt på:
 104 direkte kvalificerede spillere i form af deres ranglisteplacering pr. 16. juli 2018 (seks uger før turneringens start).
 8 spillere, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).
 16 spillere, der var gået videre fra kvalifikationsturneringen (markeret med Q). 

Efter starten på kvalifikationen meldte fire af de direkte kvalificerede spillere afbud, hvilket gav plads til fire lucky losere fra kvalifikationen (markeret med LL).

Seedede spillere 

De 32 bedst placerede af deltagerne på ATP's verdensrangliste pr. 20. august 2018 blev seedet.

Wildcards 

Otte spillere modtog et wildcard til hovedturneringen. Deres verdensranglisteplacering pr. 20. august 2018 er angivet.

Kvalifikanter 

16 spillere gik videre fra kvalifikationen til hovedturneringen. Se også afsnittet Kvalifikation.

Lucky losers 

Følgende spillere gik videre fra kvalifikationen til hovedturneringen som lucky losere, fordi spillere, der var direkte kvalificeret til hovedturneringen, meldte afbud efter kvalifikationen var påbegyndt.

Resultater

Ottendedelsfinaler, kvartfinaler, semifinaler og finale

Første, anden og tredje runde

Kvalifikation 

I kvalifikationsturneringen spillede 128 spillere om 16 ledige pladser i hovedturneringen. Heraf havde ni spillere har modtaget et wildcard (WC). Kampene blev spillet i USTA Billie Jean King National Tennis Center i New York City, USA i perioden 21. - 24. august 2018.

Følgende 16 spillere kvalificerede sig til hovedturneringen:
  Ugo Humbert
  Stefano Travaglia
  Federico Gaio
  Casper Ruud
  Marcel Granollers
  Hubert Hurkacz
  Lloyd Harris
  Dennis Novak
  Félix Auger-Aliassime
  Collin Altamirano
  Mitchell Krueger
  Donald Young
  Tommy Robredo
  Facundo Bagnis
  Yannick Maden
  Carlos Berlocq

Fire af spillerne kvalificerede sig til en grand slam-hovedturnering for første gang i deres karrierer: Lloyd Harris, Ugo Humbert, Félix Auger-Aliassime og Mitchell Krueger. Den canadiske teenager Auger-Aliassime tabte på overbevisende vis kun fire point i andet sæt, da han i kvalifikationsfinalen besejrede Gerald Melzer med 6-3, 6-0. Blandt de mere erfarne spillere, der gik videre til hovedturneringen var den tidligere US Open-kvartfinalist, Tommy Robredo, der vandt 6-3, 2-6, 6-3 over en anden veteran, Nicolas Mahut.

Følgende spillere gik videre til hovedturneringen som lucky losere:
  Lorenzo Sonego
  Peter Polansky
  Ruben Bemelmans
  Nicolas Mahut

Resultater

Se også 
 US Open-mesterskabet i damesingle 2018
 US Open-mesterskabet i herredouble 2018
 US Open-mesterskabet i damedouble 2018
 US Open-mesterskabet i mixed double 2018

Eksterne henvisninger 
 US Open

Noter 

US Open 2018
2018
ATP World Tour 2018